Chandraketu (Sanskrit ) bezeichnet mehrere Personen der indischen Mythologie:
 Chandraketu (Sohn des Lakshmana)
 Chandraketu (König von Chakora), von einem Gesandten des Königs Shudraka getötet
 Chandraketu (Prinz), Gesandter von König Shudraka (Vīra-Charita 8,41f)